Кулабухов — русская фамилия; имеет женскую форму Кулабухова.

Известные носители 
 Кулабухов, Алексей Иванович (1880—1919) — священник, казачий политик и общественный деятель.
 Кулабухов, Валентин Фёдорович (1913—1975) — Герой Советского Союза.
 Кулабухов, Иван Михайлович (1930—2014) — сын полка, юный участник Великой Отечественной войны.
 Кулабухов, Иван Николаевич (род. 1958) — член Совета Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Белгородской области.
 Кулабухов, Олег Дмитриевич (род. 1923) — генерал-лейтенант ВС СССР, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

См. также 
 Калабухов